Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1990 rozgrywano w Pekinie (Chiny).

Drużyny uczestniczące

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
 Pekin

Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
 Szanghaj

Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
 Szanghaj

Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
 Shenyang

Wyniki

Tabela

|}

Faza finałowa

Mecze o miejsca 13-16. 
 Szanghaj

Tabela

|}

Baraże o ćwierćfinał 
 Shenyang

Mecze o rozstawienie 
 Pekin

Ćwierćfinały 
 Pekin

Mecze o miejsca 9-12. 
 Shenyang

Mecze o 11. miejsce

Mecze o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8. 
 Pekin

Mecze o 7. miejsce

Mecze o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4. 
 Pekin

Półfinały

Mecze o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1990 w piłce siatkowej
1990 w Azji
Piłka siatkowa w Chinach
Sport w Pekinie